

Кизилсай — село, Жанаозенська міська адміністрація, Мангістауська область
 Кизилсай — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Кизилсай — село, Меркенський район, Жамбильська область